foka – rodzaj ssaka
 foka pospolita – gatunek typowy
 foka plamista
 szarytka morska – inaczej foka szara
 foka (jacht)
 ORP Foka – polski trałowiec
 foka (narciarstwo) – pas tkaniny zakładany pod ślizg narty
 Foka – skała wspinaczkowa w Olkuszu

Zobacz też 
 Foki (ujednoznacznienie)
 Phoque – francuskie okręty podwodne